Basiliek van de Heilige Nicolaas (Amsterdam)
Sint-Nicolaasbasiliek (Bari)
Sint-Nicolaasbasiliek (IJsselstein)